Matcherna i Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades från 19 till 26 juni 1999.

Tabell

Matcher

Kina mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=CHN-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Jin Yan Liu Ailing 
|mål2     =  Kristin Bengtsson
|arena    = Spartan Stadium
|spelplats= San Jose, Kalifornien
|publik   = 23298
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Australien mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=AUS-GHA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Julie Murray 
|mål2     =  Nana Gyamfuah
|arena    = Foxboro Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 14873
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Australien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=AUS-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Julie Murray 
|mål2     =  Jane Törnqvist Hanna Ljungberg
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 16448
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kina mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=CHN-GHA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Sun Wen Jin Yan Zhang Ouying Zhao Lihong 
|mål2     = 
|arena    = Civic Stadium
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 17668
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kina mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CHN-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 26 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sun Wen Liu Ying 
|mål2     =  Cheryl Salisbury
|arena    = Giants Stadium
|spelplats= East Rutherford, New Jersey
|publik   = 29401
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Ghana mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=GHA-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 26 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Victoria Svensson
|arena    = Soldier Field
|spelplats= Chicago, Illinois
|publik   = 34256
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D